Лемех:

 Лемех — острый наконечник плуга.
 Лемех — деревянный кровельный элемент.

См. также 
 Ламех (славянск. от Лемех; ; в Септ. Λάμεχ)